Spartak é o primeiro nome de várias equipas de futebol.

FC Spartak Moscovo, sediado em Moscovo, Rússia
Spartak da Ilha do Fogo, Cabo Verde
FC Spartak Trnava, baseado em Trnava, Eslováquia
Spartak Riga, com sede em Riga, Letônia

Desambiguação